Termin antranilatna 3-hidroksilaza ima više značenja.

 Antranilat 3-monooksigenaza (FAD)
 Antranilat 3-monooksigenaza